Sansanosmilus (Сансаносмилус — „сансанки нож”) је изумрли род мачколиких звијери, из изумрле потпородице Barbourofelinae унутар изумрле породице Barbourofelidae, који је у периоду средњег Миоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива 
Назив овог рода води поријекло од:
 француске општине Сансан,
 и старогрчке ријечи смилус (стгрч. -{σμίλη}-), која значи нож или клин.

Опис 
Врста Sansanosmilus palmidens је у просјеку тежила око 80 kg, и достизале дужину до 1,5 m. По величини је достизала димензије данашњег леопарда. Ова врста је имала кратке, али мишићаве ноге и дуги реп. Такође, ова врста се кретала плантиградно.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Sansanosmilus.

Временска распрострањенст

Види још 
 Класификација сисара
 Barbourofelinae

Референце

Литература 
 M. Morlo. 2006. New remains of Barbourofelidae (Mammalia, Carnivora) from the Miocene of Southern Germany: implications for the history of barbourofelid migrations. Beiträge zur Paläontologie 30:339-346

Спољашње везе 

Barbourofelidae
Изумрли сисари Европе